Кіта-Акіта (Акіта)
 Повіт Кіта-Акіта